Big Six (deutsch ‚Die großen Sechs‘) oder The Big Six steht für:
 die sechs führenden Filmproduktionsgesellschaften, siehe Major-Studio
 Big Six, Spitzname von Christy Mathewson (1880–1925), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager
 The Big Six, die sechs führenden ghanaischen Politiker der UGCC

Fahrzeuge:
 Hudson Big Six, Serie von Sechszylinder-Automobilen der Hudson Motor Car Co.
 Nash Big Six, Automobilbaureihe von Nash
 Pontiac Big Six, Auto von Pontiac
 Studebaker Big Six (auch Modell EG), Auto der Studebaker Corporation

Sport:
 Big6 European Football League, höchster Wettbewerb für Vereinsmannschaften im europäischen American Football